Ракетогидродинамика — отрасль динамики движения управляемых двухсредных аппаратов (или, более широко, аэрогидрокосмических систем), включающая части предметных областей механики полета летательных аппаратов (ЛА) и механики движения скоростных подводных аппаратов (СПА). Само название отрасли «ракетогидродинамика» было предложено Тарасовым Е. В. в 1984 году, а в 1985 году вышел учебник для студентов старших курсов МАИ с таким названием. Своеобразие отрасли «ракетогидродинамика» заключается в назначении двухсредных аппаратов (ДСА) — выполнять предписанные маневры, как в атмосфере, так и в гидросфере. При этом в дополнение к уравнениям движения ЛА в атмосфере и космосе необходимо учитывать факторы, обусловленные входом (и выходом) в воду и подводного скоростного движения. А с другой стороны, помимо уравнений движения подводных аппаратов, необходимо дополнительно учитывать проблемы движения аппарата, порождаемые сжимаемостью среды и гравитационным полем и формой Земли.

Движение двухсредного аппарата будет возможным и эффективным, если ДСА рассматривать не как «простую сумму» свойств и характеристик ЛА и СПА. В ракетогидродинамике исследуется не только построение режимов движения на воздушных и подводных участках, но и, главным образом, их эффективное сочетание. Ракетогидродинамика рассматривает все аспекты уравнений движения аппарата в атмосфере и гидросфере и построения математических моделей действующих на этот аппарат сил в единстве, диктуемом требованиями разработки эффективного двухсредного аппарата. Ракетогидродинамика не ограничивается формальным рассмотрением режимов движения аэрогидрокосмической системы. В её предметную область входят оптимальные режимы движения, которые характеризуются наиболее эффективным выполнением поставленной перед двухсредным аппаратом задачи.

По инициативе профессора Тарасова Е.В. была создана научно-педагогическая школа в области ракетогидродинамики (руководители Тарасов Е.В. и Уваров Т.В.), которая была зарегистрирована в Министерстве общего профессионального образования Российской Федерации в 1998 году.

Тарасов Е. В. был инициатором открытия на кафедре 608 МАИ новой специализации «Интеллектуальные аэрогидрокосмические системы» специальности «Ракетостроения». В результате приказом ректора МАИ от 04 сентября 2006 г. № 237, и на основании решения Ученого совета института (протокол №8 от 25 декабря 2006 г.) на кафедре 608 МАИ была создана новая специализация «Интеллектуальные аэрогидрокосмические системы» специальности 1306 (160801) «Ракетостроение». На кафедре № 608 с 2007/2008 учебного года была начата подготовка специалистов по этой специализации. В 2011 г. был первый выпуск специалистов по этой новой специальности.

См. также 
 Ракетодинамика
 Барракуда (торпеда)
 Гидродинамика
 Шквал (скоростная подводная ракета)
 Циркон (гиперзвуковая ракета)

Литература 
 Тарасов Е. В., Грумондз В. Т., Яковлев Г. А., «Ракетогидродинамика» М.: МАИ, 1985. — 270 с.
 Тарасов Е. В., Уваров Г. В. «Высокоскоростная подводная ракета. Проблемы и алгоритмы проектных исследований системы „каверна-подводная ракета“» М.: Вузовская книга, 2013. 252 c. ISBN 978-5-9502-0411-1
 «Кафедра 608 „Проектирование аэрогидрокосмических систем“ Московского авиационного института. 80 лет» Под ред. Шоля Е. И. — М.: Академия исторических наук, 2012.
 Грумондз В. Т., Половинкин В. В. «Управляемое движение подводного аппарата» Учебное пособие по курсам «Ракетогидродинамика» и «Автоматические системы двусредных ЛА» — М.: МАИ, 2005.- 100 с. ISBN 5-7035-1618-8
 Дегтярь В.Г., Пегов В.И. Гидродинамика баллистических ракет подводных лодок: Монография. - Миасс: ФГУП "ГРЦ "КБ им. акад. В.П. Макеева", 2004. - 256с. ISBN 5-93419-006-7

Ссылки 
 Скоростная подводная ракета «Шквал-Э» (НПП «Регион»)
 Сайт кафедры 608 «Проектирование аэрогидродинамических систем»

Технические науки